Biber bezeichnet:

 Biber, Familie der Nagetiere
 Europäischer Biber, speziell die in Europa heimische Art
 Biber (Wappentier), Heraldik
 Biber-Kaltzeit, auch Biber-Glazial, Biber-Komplex oder veraltet Biber-Eiszeit, älteste Kaltzeit des Pleistozäns
 Biber (Stoff), Baumwollflanell
 Biberschwanz, Dachziegel-Form (Kurzform)
 Appenzeller Biber, Lebkuchenspezialität aus dem Appenzellerland

 Informatik-Biber (Biber-Wettbewerb), Schülerwettbewerb
 Biber (Zeitschrift), Zeitschrift für Migranten in Österreich
 Biber (LaTeX), BibTeX-Ersatz für biblatex

 Biber (U-Boot), deutsches Ein-Mann-U-Boot
 Biber (Brückenlegepanzer), deutsches Pioniergerät

Biber ist Name folgender geographischer Gegenstände:

Ortsteile:
 Biber (Altmannstein), Ortsteil der Gemeinde Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Biber (Gemeinde Neukirchen an der Vöckla), Ortschaft in der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Gewässer:
 Alte Biber, linker Zufluss der Biber (Rhein) vor Büßlingen (Tengen), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Biber (Alp), linker Zufluss der Alp beim Bahnhof Biberbrugg (Feusisberg), Bezirk Höfe, Kanton Schwyz, Schweiz
 Biber (Donau), rechter Zufluss der Donau vor Leipheim, Landkreis Günzburg, Bayern
 Biber, früherer Name der Bibart (Fluss), rechter Oberlauf des Laimbachs (zum Ehebach) bis Oberlaimbach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Biber (Möhne), linker Zufluss der Möhne bei Möhnetal (Rüthen), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Biber (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins bei Bibermühle/Bibermüli (Ramsen SH), Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Biber (Schleuse), linker Zufluss der Schleuse bei Lichtenau (Schleusegrund), Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Biber (Schmutter), linker Zufluss der Schmutter bei Kreppen (Diedorf), Landkreis Augsburg, Bayern

sowie:
 Biber (Höhenzug) (531,0 m), Höhenzug bei Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern

Biber ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Biber (* 1984), deutscher Politiker (CDU) und Bürgermeister
 Alfons Biber (1929–2001), deutscher Schauspieler
 Alfred Biber (1942–2013), österreichischer Maler
 Alfred von Biber-Palubicki (1832–1908), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Aloys Aegydius Biber (1804–1858), deutscher Klavier- und Cembalobauer
 Andreas Clemens Biber (1755–1830), deutscher Klavierbauer
 Anton Dominikus Biber (1797–1863), deutscher Klavierbauer
 Carl Heinrich Biber von Bibern (1681–1749), Komponist des Spätbarock
 Douglas Biber (* 1952), US-amerikanischer Linguist
 Heinrich Ignaz Franz Biber (auch Heinrich Ignaz Franz v. Biber) (1644–1704), Komponist
 Ina Biber (* 1969), deutsche Grafikdesignerin und Buchillustratorin
 Ludwig Biber (1873–1959), österreichischer Architekt und Politiker (CS)
 Maria Rosa Henrica von Biber (1677–1742), österreichische Nonne des Benediktinerinnenabtei Nonnberg in Salzburg
 Nithard Biber († vor 1678), deutscher Jesuit
 Walter Biber (1909–2005), Schweizer Archivar und Musikforscher
 Wilhelm Biber (1888–1964), deutscher Bankdirektor
 Zsolt Biber (* 1976), ungarischer Kugelstoßer

Siehe auch:
 Bibelche, mundartlich Kinderwort für Küken oder Kosenamen für Hühner
 Biberbach
 Bibers
 Bieber
 Bieberbach
 Fleißiger Biber
 Pul Biber